A 26ª edição da Vuelta decorreu entre 29 de abril a 16 de Maio de 1971 entre as localidades de Almería e Madrid. con un recorrido de 17 etapas2983 km, com uma média de 37,829 km/h.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

1971
1971 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1971